1266 км, 1266-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1266 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Татарстан). Код 647731.
 1266 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Пермском крае. Код 257956.
 1266 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги в Оренбургской области. Код 810692.
 1266 км, Пост 1266 км — путевой пост Северной железной дороги в Республике Коми. Код 281921.